Payo puede referirse a:

 El nombre propio de varón que también puede darse con las formas Paio y Pelayo.
 Los payos o payanos, grupo indígena chileno.
 Un payo (no gitano) se refiere, entre los gitanos de España, a quien no lo es.
 El Tillandsia australis, planta sudamericana, uno de cuyos nombres comunes es payo.
 El Payo (álbum) (1970), álbum del músico Payo Grondona.
 El Payo vol. 2 (1971), álbum del músico Payo Grondona.